Emmanuel Ludwig Gruner – ingegnere e geologo svizzero naturalizzato francese
 Nicholas Gruner – presbitero, scrittore e teologo canadese
 Olivier Gruner – attore e artista marziale francese
 Peter Gruner, noto come Billy Kidman – ex wrestler statunitense